Als Boxermantis werden verschiedene Fangschrecken bezeichnet, die in ihrer Haltung mit erhobenen Fangarmen bzw. durch das abwechselnde Bewegen der Arme einem Boxer ähneln. Dies sind unter anderem folgende Arten:

 Die Blattmantis (Acanthops falcata) aus der Familie der Acanthopidae. 
 Die Japanische Boxermantis (Acromantis japonica) aus der Familie der Hymenopodidae.
 Die Indische Boxermantis (Ephestiasula rogenhoferi) aus der Familie der Hymenopodidae.